Mitridate III è il nome con cui sono conosciuti diversi sovrani dell'antichità:
Mitridate III di Commagene – sovrano del regno di Commagene;
Mitridate III d'Iberia – sovrano del regno di Iberia;
Mitridate III di Partia – sovrano dell'impero partico;
Mitridate III del Ponto – sovrano del regno del Ponto.

Pagine correlate 
 Mitridate